

Toponyme
 Barraute, municipalité de la province de Québec, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi de la région administrative Abitibi-Témiscamingue
 Barraute, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Barraute-Camu
 Barraute-Camu, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Comte de Barraute, titre de noblesse, donné au dirigeant du comté de Barraute
Homonymie de toponyme